La expresión Segunda enseñanza puede referirse a:

 La Educación secundaria, fase del sistema educativo.
 La serie de televisión española Segunda enseñanza.